Андре́й Ники́тин:
 Никитин, Андрей Викторович (в монашестве Митрофан; род. 1976) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Никитин, Андрей Григорьевич (1891—1957) — советский генерал-майор.
 Никитин, Андрей Дмитриевич (род. 1972) — украинский футболист; тренер.
 Никитин, Андрей Леонидович (1935―2005) — российский историк, археолог, публицист и литературовед.
 Никитин, Андрей Михайлович (род. 1980) — российский футболист.
 
 Никитин, Андрей Тимурович (род. 1974) — российский шахматист, гроссмейстер.